Парови може да буде:

 Парови (ријалити-шоу), српски ријалити-шоу
 Парови (ТВ серија), британски ситком